Parede puede referirse a:
 Parede (España), aldea española de la parroquia de Ferreiros, municipio de Paradela, provincia de Lugo, Galicia.
 Parede (Portugal), antigua freguesia portuguesa del municipio de Cascaes, distrito de Lisboa.